Euctenochasmatia — група птерозаврів. Найвужча клада до якої належать Pterodactylus antiquus і Pterodaustro guinazui.

Філогенія 

Нижче наведено кладограму засновану на результатах філогенетичного аналізу Andres (2021), заснованого на даних і протоколах Andres et al. (2014) із вдосконаленнями Wu et al. (2017) і Longrich et al. (2018) та включенням нових видів і характеристик.

Vidovic & Martill (2017) запропонували доволі відмінну топологію, де птеродактиль є одним із найпримітивніших птеродактилоїдів поза Euctenochasmatia, Diopecephalus kochi є відмінним від нього таксоном, а Aurorazhdarcho утворює кладу (Aurorazhdarchia) з Cycnorhamphus. Їхні результати проілюстровано нижче:

Примітки 

Птерозаври юрського періоду
Птерозаври крейдового періоду
Фауна мезозою
Pterodactyloidea